Vámos Tibor (1926–2021) villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 Vámos Tibor (1967) nemzetközi labdarúgó-játékvezető, partbíró, asszisztens
Ezenkívül
 Vámos Miklós (1950) író (eredeti nevén Vámos Tibor Miklós)